Гош (, , ; , ; ; ) — многозначный термин.

 Гош (село) — село в Армении в области Тавуш. 
 Гош (озеро) — небольшое озеро в Армении.
 Гош (приток Сахраи) — река в России, протекает в Республике Адыгея, Краснодарском крае.

Фамилия

 Гош, Александр Петрович (род. 1937) — советский и украинский экономист, доктор экономических наук (1977).
 Гош, Амитав (род. 1956) — современный индийский писатель, пишущий на английском языке.
 Гош, Луи Лазар (1768—1797), французский генерал.
 Гош, Мхитар (около 1120/1130—1213) — армянский мыслитель, литературный и общественный деятель. 
 Гош, Эфрат (род. 1983) — современная израильская певица. 
 Гош, Юрген (1943—2009) — немецкий театральный режиссёр.